Mendler ist der Familienname folgender Personen:

 Bridgit Mendler (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Hans Mendler (* 1950), deutscher Maler
 Markus Mendler (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Martin Mendler, deutscher Architekt und Baumeister des 19. Jahrhunderts
 Philipp Mendler (1936–1995), deutscher Bildhauer